Национальный археологический музей () — расположен в Лиссабоне, Португалия.

Музей основан в 1893 году по королевскому декрету. Учреждение стало продолжением антропологического музея и было разделено на два отдела: археологию до XVIII века и современную часть. Директором стал известный португальский этнограф Жозе Лейте де Вашконселуш. В 1903 году музей занял западное крыло монастыря Жеронимуш. В 1976 году музей был закрыт для публики вплоть до 1980 года, за исключением временных выставок. 2 августа 1980 года было принято решение об уменьшении площади музея до 14 тыс. м². (вместо 18 тыс. м²). Также в 1980 году была предпринята полная реорганизация выставочных залов и подсобных помещений. В 1984 году музей переехал в новое здание, и его площадь составила 40 тыс. м²., тогда же ему был присвоен статус Национального музея.

В коллекциях и собраниях музея представлены этнографические и археологические находки в области керамики, скульптуры, мозаики, производства стекла. Особый интерес представляют кельтские золотые и серебряные украшения, а также египетские древности.

См. также 
 Монастырь иеронимитов
 Морской музей (Лиссабон)

Ссылки 
 Official site of the Museu Nacional de Arqueologia (Portuguese and English)
 Database of the collections of Portuguese Museums (Matriznet)
 Article on the Religions of Lusitania exhibition (in Portuguese)

Археологические музеи
Музеи Лиссабона
Белен (Лиссабон)